Il singolare del torneo di tennis Western Australian Open 1980, facente parte dei Tornei di tennis maschili indipendenti nel 1980, ha avuto come vincitore Colin Dibley che ha battuto in finale Christofer Delaney 6-2, 6-4.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Western Australian Open 1980